Zawody pucharu świata w biathlonie w Hochfilzen były drugimi w sezonie 2011/2012 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 9 – 11 grudnia. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafecie.

Pierwszą konkurencją rozgrywaną podczas tych zawodów były sprinty. U mężczyzn wygrał Szwed Carl Johan Bergman, wyprzedzając Rosjanina Andrieji Makowiejewa i Szwajcara Benjamina Wegera, zaś u kobiet wygrała Niemka Magdalena Neuner pokonując Finkę Kaisę Mäkäräinen i Rosjankę Olgę Zajcewą. Drugiego dnia rozgrywano biegi na dochodzenie. Wśród mężczyzn triumfował Norweg Emil Hegle Svendsen przed swoim rodakiem Tarjeiem Bø i Szwajcarem Benjaminem Wegerem. Wśród kobiet wygrała Białorusinka Darja Domraczewa pokonując Rosjankę Olgę Zajcewą i Niemkę Magdalenę Neuner. Ostatniego dnia rozgrywano biegi sztafetowe. Wśród mężczyzn wygrała Norwegia przed Rosją i Francją, natomiast wśród kobiet wygrała Norwegia przed Francją i Rosją.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sprinty - 9.12.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 106 zawodników. Przed startem wycofali się  Christian De Lorenzi i  Claudio Böckli.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 99 zawodniczek. Przed startem wycofała się  Lanny Barnes. 

Wyniki:

Biegi pościgowe - 10.12.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodników. Przed startem wycofali się  Ołeksandr Biłanenko i  Andrij Deryzemla. Biegu nie ukończył  Miroslaw Kenanow.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. Przed startem wycofały się  Wiktorija Semerenko,  Ołena Pidhruszna,  Inna Suprun,  Nija Dimitrowa i  Dorothea Wierer. Biegu nie ukończyła  Kathrin Hitzer. Zdublowana została  Jekatierina Winogradowa.

Wyniki:

Sztafety - 11.12.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 25 sztafet. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły , , , , , ,  i .

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 18 sztafet. Rywalizacji z powodu zdublowania nie ukończyły , , , ,  i .

Wyniki:

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Puchar Świata w biathlonie 2011/2012